There’s the Rub – piąty album studyjny Wishbone Ash.

Lista utworów

Twórcy albumu 
 Martin Turner – gitara basowa, śpiew
 Andy Powell – gitara, śpiew
 Laurie Wisefield – gitara, śpiew
 Steve Upton – perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1974
Albumy Wishbone Ash